Uomini – plurale di uomo, nome comune e di genere di Homo sapiens

Cinema 
 Uomini (Männer...) – film del 1985 diretto da Doris Dörrie

Musica 
Uomini/Bugie – singolo di Marco Masini del 1988
Uomini – album di Ornella Vanoni del 1983
Uomini – album di Mimmo Locasciulli del 1995

Altro 
Uomini – popolo immaginario della Terra di Mezzo, il mondo fantastico creato dallo scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien.